Jacquinet est un patronyme porté notamment par :

 Éric Jacquinet (1962-), prêtre français ;
 Jean Jacquinet (1859-après 1932), mime, acteur et réalisateur français ;
 Manuel Jacquinet (1963-), éditeur et rédacteur en chef français.
 Paul Jacquinet (1815-1902) professeur, spécialiste des  écrivains du XVIIe Siècle.